

Localidades

 Sulphur (Indiana)
 Sulphur (Luisiana)
 Sulphur (Oklahoma)

Ver também
 Sulphur Springs, uma desambiguação
 Sulphur Rock, cidade no estado de Arkansas

Desambiguação